Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Key West, nach der Stadt Key West, Florida:

USS Key West (1862), ein Dampfschiff, in Dienst von 1863 bis 1864
USS Key West (PF-17), eine Fregatte der Tacoma-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1946
USS Key West (SSN-722), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1987

Key West
Key West